The Best of Judas Priest: Living After Midnight — збірка пісень англійської групи Judas Priest.

Композиції 
 The Green Manalishi — 3:22
 Living After Midnight — 3:30
 Breaking the Law — 2:21
 Hot Rockin' — 3:14
 Heading Out to the Highway — 4:33
 The Hellion — 0:42
 Electric Eye — 3:39
 You've Got Another Thing Comin' — 5:04
 Turbo Lover — 4:32
 Freewheel Burning — 4:23
 Some Heads Are Gonna Roll — 4:07
 Metal Meltdown — 4:48
 Ram It Down — 4:49
 Diamonds & Rust — 3:39
 Victim of Changes — 7:11
 Tyrant — 4:42

Джерела 
 The Best of Judas Priest: Living After Midnight  allmusic
 The Best of Judas Priest: Living After Midnight last.fm

Альбоми Judas Priest